Бединграде () — административный район города Эссен (Германия, федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия). Расположен в северо-западной части города.
На севере Бединграде граничит с районами Фринтроп,  и , востоке — с районами Борбек и Шёнебек, на западе — с районом Альт-Оберхаузен города Оберхаузен и районом  города Мюльхайм-на-Руре. В силу треугольной формы своей территории южной границы Бединграде не имеет.

Описание 
Впервые под именем Беттинграт () район упоминается в документах XI столетия. В этом документе перечисляются крестьянские дворы, которые относились к этому месту — Хойкес, Графшмидт, Паус, Кирхман и Гроте.
 Свои провинциальные сельские черты Бединграде сохраняет и по сегодняшний день. Большую часть застройки составляют жилые здания, большие территории заняты зелёными насаждениями. Большинство жилых домов были построены в 50-е — 60-е годы XX века во время бума социального жилищного строительства. На берегах реки Леппкес-Мюленбах, протекающей как раз по границе с городом Мюльхайм-на-Руре, расположен небольшой лесопарк, носящий название Зиппхен () и являющийся популярным местом отдыха.

Достопримечательности 
 Водонапорная башня Фринтроп построена в 1897 году. С 1995 года башня находится под охраной государства.
 Фахверковый дом по адресу Schloßstraße, 357. Здание впервые упоминается в 1604 году. В документе говорится о том, что в этом здании останавливался испанский полковник .
  — главный дом собрания общины Евангелической церкви — расположен по адресу Bandstraße, 35.
Здание было построено в 30-х годах XX века. Во время бомбардировке в годы второй мировой войны здание было почти полностью разрушено, в 1952 году было полностью восстановлено. В начале 60-х годов была выполнена пристройка, служащая резиденцией пастора. В 2004—2005 годах, церковный зал был полностью отремонтирован и переделан.

Примечания 

Административные районы Северного Рейна-Вестфалии
Рурская область
Районы города Эссен